Bento Ribeiro — político brasileiro
 Bento Ribeiro (ator) — ator brasileiro
 Bento Ribeiro (bairro do Rio de Janeiro) — bairro do Brasil

Desambiguação